Появление юмора при переводе с одного языка на другой  () — возникновение комичных, смешных ситуаций при переводе с одного языка на другой.

Юмор такого рода может быть вызван ошибками перевода, из-за неровностей и расхождений по некоторым пунктам, которые переводчики пытаются перевести. Это может быть связано с низкой квалификацией переводчика, а также непереводимостью текста по причине языковых или культурных различий.

Ошибки перевода могут привести к случайному созданию юмористической ситуации, которая может показаться умышленной. Большинство ошибок при переводе связаны с непереводимостью определенных терминов и словосочетаний, а также с невозможностью приспособления данного языка к другой языковой среде.
Вот почему сочетание и перевод высказанных слов должны соответствовать целевой культуре и буквальному толкованию языка, в противном случае это приведет к появлению «весёлых недоразумений». Яркими примерами таких ошибок являются неверно переведенные надписи на табличках, уведомления и меню.

Трудности перевода 
Разговорные выражения и конвенции в исходном языке могут вызвать юмор в странной интерпретации для слушателя или читателя в случаях, когда они не переведены в эквивалентные выражения или конвенции в целевом языке, а вместо этого переведены механически или слово в слово.

Двусмысленность 
Одноименные слова, паронимы или рифмы, или металингвистические устройства языка может быть результатом образования юмора. Кроме того, игра слов, которая включает в себя использование каламбуров, частушек, острот, среди различных других, может быть ещё одним способом образования юмора при переводе.

Например, надпись в итальянской клинике на английском языке «Specialist in women and other diseases» (Специалист по женщинам и другим болезням).

Семантическое совпадение 
Появление юмора может привести к неспособности собеседника понять омонимы, томографы или семантически связанные между собой синонимы. Точно так же, вышестоящие и подчиненные слова зачастую путаются.
Семантическое совпадение трудно отличить, особенно в переводе. Слова с несколькими значениями (многозначные слова) в основном непереводимы, особенно если они содержат много коннотаций. Семантическое совпадение может также привести к путанице чувств и отношений. Путаница чувств и отношений входит в комплект ненадлежащего использования супронимов для гипонимов и гипонимов для супронимов, целое слово для частичного слова, частичное слово для целого слова и т. д.

Неправильное написание 
Слова с ошибками могут появляться на наиболее базовом уровне индукции непреднамеренного юмора, они присутствуют во всех переводах, особенно на табличках или в меню ресторанов. Возможность создания юмора из слов с ошибками в переводах происходит особенно когда лексические единицы фразы или предложения очень хорошо известны и распространены в англоязычных текстах, но в определенном контексте, лексические элементы обретают совершенно иной смысл, который может оказаться куда более неуместным.

Порядок слов 
Порядок слов — это способ, при котором синтаксические составляющие языка организовываются во фразе или предложении. Разные языки используют разные структуры порядка слов. Прямой перевод с одного языка на другой может привести к неправильному размещению фразы по отношению к другим компонентам предложения. Это может привести к изменению в изначальном смысле, вложенном автором, и, как следствие, может вызвать появление юмористического сценария.

См. также 
 Юмор
 Перевод
 Машинный перевод

Ссылки 
 Alam, Q.Z. (1989). Humour and Translation: Evidence from Indian English. Translators' Journal, 34(1), 72-78. Retrieved October 11, 2014, from érudit.
 Farghal, M. (2006). Accidental Humor in International Public Notices Displayed in English. Journal Of Intercultural Communication, (12), 2. 
 Zabalbeascoa, P. (2005). Humor and translation — an interdiscipline. Humor-International Journal Of Humor Research, 18(2), 185—207
 Ebertz, P. M. (n.d.). Translation Funnies. 
 Gorea, L. (2012). Lost in Translation. Canadian Translators, Terminologists and Interpreters Council .

Юмор
Перевод